Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2007 du tournoi de Wimbledon qui s'est tenue du 25 juin au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les Français Arnaud Clément et Michaël Llodra. La dernière victoire française en double sur le gazon de Wimbledon remontait à 1933 avec Borotra et Brugnon.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés) 

 Qualifiés

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2007
Tennis en Angleterre en 2007
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2007
Tennis en juillet 2007